Genesee megye (Michigan)
 Genesee megye (New York)